Дангауэровский путепровод — автомобильно-пешеходный путепровод в Москве на Шоссе Энтузиастов. Проходит над железнодорожными путями Казанского и Рязанского направления Московской железной дороги (I, II и IV главные пути). Пролётные строения выполнены из сталежелезобетонных конструкций. 

Название получил по находившемуся вблизи Дангауэровскому городку.

История 
Путепровод был сооружён в 1912 году. Реконструирован в 1951—1952 годах (инженер С. М. Воронин, архитектор Ю. И. Гольцев) и в 1964 году (архитектор З. В. Фрейдина).

Примечания

Литература 
 
 

Путепроводы Москвы
Лефортово